Le sigle CDCA peut correspondre :

 à la Confédération de Défense des Commerçants et Artisans, syndicat patronal français (puis européen) fondé en 1968;
 au Comité de défense de la cause arménienne, association internationale issue de la Fédération révolutionnaire arménienne et combattant le négationnisme du génocide arménien.
 à l'acide chénodésoxycholique (ChenoDeoxyCholic Acid en anglais)
 au Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie